ciò che è pertinente alle Samoa
 lingua samoana